Hammadi oder Hamadi ist der Familienname folgender Personen:

 Ayoub Al-Hamadi, jemenitischer Neuro-Informatiker und Hochschullehrer
 Bakari Hamadi (* 1988), tansanischer Fußballspieler
 Dieudo Hamadi (* 1984), kongolesischer Filmregisseur
 Fadane Hamadi (* 1992), komorischer Leichtathlet 
 Hamad Al-Hammadi (* 1975), katarischer Tischtennisspieler
 Hamid Yusuf Hammadi, irakischer Politiker
 Khalid Al-Hamadi (* 1987), katarischer Fechter
 Mohamed Hammadi (* 1997), marokkanischer Dreispringer
 Mohamed al-Hammadi (* 1984), emiratischer Fußballschiedsrichterassistent
 Mohammed Ali Hamadi (1964–2010), libanesischer Terrorist
 Mohammed Shamte Hammadi, sansibarischer Politiker
 Saadun Hammadi (1930–2007), irakischer Diplomat und Politiker
 Yaqoub Yousuf Qasem Hasan al-Hammadi (* 1981), Fußballschiedsrichter der Vereinigten Arabischen Emirate

Hammadi steht für:
 Nag Hammadi, Stadt in Ägypten